L'Open mondial de snooker 2014, tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2013-2014 de snooker, se déroule du 10 au  au parc des expositions de la province du Hainan à Haikou.

Mark Allen est le champion en titre. En course pour un troisième titre consécutif dans cette compétition, il est éliminé en demi-finales par le vainqueur Shaun Murphy. Ce dernier a surmonté deux situations délicates en huitièmes contre Ding Junhui et en quarts contre Graeme Dott avant de remporter une finale sur un score assez confortable contre Mark Selby.

Dotation 
 Vainqueur :  £
 Finaliste :  £
 Demi-finalistes :  £
 Quart de finalistes :  £
 Huitième de finalistes :  £
 Deuxième tour :  £
 Premier tour :  £
 Meilleur break :  £

Matchs d'invitation

Tableau

Première partie

Deuxième partie

Finale

Qualifications

Centuries

Notes et références 

Open mondial de snooker
Événement sportif international en Chine
Snooker en 2014
Haikou